

Cucina
 Cavallucci – dolci della cucina toscana

Persone
 Antonia Cavallucci – cantante e attrice teatrale italiana
 Antonio Cavallucci – pittore italiano
 Fabio Cavallucci – storico dell'arte e curatore d'arte italiano